Académie du Climat de Paris est un lieu de repère dans la mairie du 4e arrondissement de Paris fondé par la Mairie de Paris qui a ouvert ses portes le 15 septembre 2021. Il a pour objectif de répondre aux enjeux du réchauffement climatique par tous.

La création 
L'histoire de ce projet commence en 2019 lorsque la Ville de Paris a décrété l’urgence climatique. Le pic de pollution parisien de 2019 provoque un effet de prise de conscience de la mairie parisienne. Le projet est voté au Conseil de Paris en 2019 mais le dossier finira par être remis sur le bureau un an plus tard après la réélection d'Anne Hidalgo au poste de Maire de Paris. Il est l'une des branches du projet écologique que la maire veut mener pour Paris.

Cependant, après la décision votée, il faut maintenant trouver un lieu pour cette académie. Le nouveau Paris Centre regroupant les 4 premiers arrondissements laisse vide la Mairie du 4e arrondissement. C'est elle qui sera choisie pour l'accueil des jeunes du climat.

L'objectif 
Ce lieu a pour but d'être le nouveau repère de l'écologie à Paris. En ouvrant ce lieu la mairie veut se donner le moyen de pouvoir éduquer, expliquer, apprendre et mieux connaître le défi climatique. Il est ouvert en semaine aux classes d'école, aux associations, aux conférences et aux multiples expositions. Différent parcours pédagogique ont lieu sur des différentes thématique pour que les jeunes de 9 à 15 ans découvrent les enjeux de la transition écologique.Ce projet se veut participatif pour les citoyens parisiens. La mairie a donc totalement réaménagé les lieux avec une cour végétalisée et aussi des espaces de travail pour les étudiants des écoles supérieures de Paris.

Les projets 
Cette académie va affluer sur 5 grands projets :

 Faire de l’Académie du Climat une institution qui discute de la question climatique sous tous ses bords.
 En faire un lieu d’apprentissage avec des débats, des discussions tout en donnant l'envie aux jeunes de s'approprier et d'agir pour cette cause.
 Intégrer entièrement les jeunes dans la création de cette académie à travers la construction d’une gouvernance partagée sur l’offre et le fonctionnement du lieu.
 S'accompagner d'un référent de l’Académie pour aider les jeunes dans la création de projets écologique et environnementaux.
 Créer des espaces de travail pour les étudiants ainsi des cercles de parole.

Références

Voir aussi

Article connexe 

 Mairie de Paris
 Maire du 4e arrondissement
Environnement à Paris

Liens externes 

 academieduclimat.paris

Administration municipale à Paris
Écologisme